Croneck ist der Name von

 Moritz von und zu Croneck (1598–1679) Hofgerichtspräsident
 Hermann von Walther und Croneck (1801–1893), preußischer Generalleutnant
 Ernst Alexander Hermann von Walther und Croneck (1801–1893) :d:Q60182138
 Croneck in Oberkärnten